James Coleman puede referirse a:

James P. Coleman (1914–1991), gobernador de Misisipi.
James Smoot Coleman (1919–1985), cientista político estadounidense.
James Samuel Coleman (1926–1995), sociólogo estadounidense.
James Coleman (n. 1941), artista irlandés.
James Coleman (n. 1949), artista de Disney.
James W. Coleman, entrenador de baloncesto estadounidense de principios del siglo XX.
Jim Coleman (n. 1961), actor y productor estadounidense.
Jim Coleman, músico.

Doctores honorarios de la Universidad Hebrea de Jerusalén